Osoby o tym nazwisku:
 Łukasz Łuczaj – polski botanik
 Wiesław Łuczaj – polski artysta i pedagog

Inne:
 Łuczaj – wieś na Białorusi położona w obwodzie witebskim
 Łuczaj – dawna kolonia
 Łuczaj – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku